Siňaja může znamenat:

 Siňaja (přítok Leny) – řeka v Rusku, přítok Leny
 Siňaja (přítok Svislače) – řeka v Bělorusku, přítok Svislače
 Siňaja (přítok Velikej) – řeka v Rusku, Bělorusku a Lotyšsku, přítok řeky Velikaja